Lincolnville désigne :

 Lincolnville, une ville de l’Ontario ;
 Lincolnville, une ville de Nouvelle-Écosse.

 Lincolnville, une ville de l’Indiana ;
 Lincolnville, une ville du Kansas ;
 Lincolnville, une ville de l’État du Maine ;
 Lincolnville, une census-designated place de Pennsylvanie ;
 Lincolnville, une ville de Caroline du Sud.